Tanea är ett släkte av snäckor. Tanea ingår i familjen borrsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borrsnäckor
Tanea